Traser ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Traser (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Heinz Traser (* 1953), deutscher Fußballspieler